Momentul adevărului  se poate referi la:

 Film
 1965 Momentul adevărului – film hispano-italian în regia lui Francesco Rosi
 1989 Momentul adevărului – film românesc în regia lui Andrei Blaier